{Архитектор}} 

Джордж Годвин (; 1813—1888) — английский , ,  в области архитектуры и   журнала «The Builder»; член Лондонского королевского общества и Лондонского общества антикваров.

Биография

Джордж Годвин родился 28 января 1813 года; будучи одним из девяти детей архитектора Джорджа Годвина старшего (1780–1863), он с ранней юности избрал для себя специальностью отцовскую профессию и уже в 1835 году достиг в ней таких теоретических познаний, что Британский институт () присудил ему премию за сочинение на архитектурную тематику. 

Три года спустя, воодушевленный своим другом антикваром Джоном Бриттоном (; 1771–1857), он издал большое исследование о лондонских церквях, а в 1839 году явился главным основателем художественного союза в городе Лондоне (). 

В числе литературных трудов Д. Годвина особенно заслуживают внимания «History in ruins» (1853) и «London shadows» (1854); а также статьи, которые он помещал в «Civil Engineer and Architecte Journal» и в «Art Journal». 

С 1844 года до своей смерти он был главным редактором весьма влиятельного лондонского архитектурного журнала «The Builder». 

Что касается практической деятельности Годвина, то его талант и познания выразились во многих значительных постройках, в частности,  в сооружении церквей Сент-Мери в Вест-Брамптоне и Святого Иуды и Луки в Соут-Кенсингтоне и в реставрации церкви Сент-Мери-Редклиф в Бристоле. За заслуги перед отечеством он был принят в члены Лондонского королевского общества и Лондонского общества антикваров.

Джордж Годвин умер 27 января 1888 года в Кенсингтоне (Лондон).

Примечания

Ссылки 
 Portrait of George Godwin presented with The Builder in February 1888

Архитекторы по алфавиту
Архитекторы XIX века
Архитекторы Великобритании